Guillermo García-López e Philipp Oswald eram os atuais campeões, mas García-López preferiu não participar desta edição. Oswald, assim, fez dupla com o eslovaco Martin Kližan e a parceria acabou perdendo na primeira rodada para os argentinos Carlos Berlocq e Leonardo Mayer.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah conquistaram o título ao vencerem Paolo Lorenzi e o argentino Diego Schwartzman na final por 6–4, 6–2.

Cabeças de chave

Tabela

Chave

Ligações externas
 Chave principal

D